Degener se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Isa Degener
 Otto Degener